
Termin NAS ima više značenja.

 Nasir Džouns
 N-Acetilserotonin